Vlissingen, een stad en gemeente in Zeeland
 Vlissingen (vlaggenschip), vlaggenschip van de Nederlandse vloot in de 17e eeuw
 Flushing (Queens), voorheen Vlissingen, een wijk in New York (voorheen Nieuw-Nederland)
 Vlissinghe, een historisch café in Brugge